Macbrideola — рід міксоміцетових амебозоїв родини стемонітових (Stemonitidaceae). Містить 17 видів.

Види 
 Macbrideola andina
 Macbrideola argentea
 Macbrideola confusa
 Macbrideola cornea
 Macbrideola decapillata
 Macbrideola declinata
 Macbrideola dubia
 Macbrideola herrerae
 Macbrideola indica
 Macbrideola lamprodermoides
 Macbrideola macrospora
 Macbrideola martinii
 Macbrideola oblonga
 Macbrideola ovoidea
 Macbrideola reticulospora
 Macbrideola scintillans
 Macbrideola synsporos

References 

Міксоміцети